Armstrong Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Island (Missouri)
 Armstrong Island (Knox County, Tennessee)
 Armstrong Island (Trousdale County, Tennessee)